Осмийтригольмий — бинарное неорганическое соединение
осмия и гольмия
с формулой HoOs,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Осмийтригольмий образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,7340 нм, b = 0,8985 нм, c = 0,6222 нм, Z = 4,
структура типа карбида железа FeC
.

Примечания 

Соединения осмия
Соединения гольмия
Интерметаллиды